

Patronymie 
Khorochev (masculin ; )  ou Khorocheva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Igor Khorochev (1965-), claviériste russe
 Sergueï Khorochev (1982-), joueur de volley-ball russe

Toponymie 
 Khorochev, nom russe de Khorochiv, ville d'Ukraine

Patronyme russe